Па́вел Мара́тович Фахртди́нов (род. , ) — российский поэт, музыкант, автор-исполнитель. Один из основателей группы «Проект ХБ», участник квартета «Необарды».

Биография 
Павел Маратович Фахртдинов родился 30 мая 1982 в городе Электросталь, в русско-татарской семье. Его отец — Фахртдинов Марат Анваршаевич (род. 17.11.1958)
— тоже является автором-исполнителем, руководил клубом авторской песни, мать была солисткой фольклорно-этнического ансамбля. В 2004 году окончил юридический факультет Государственной классической академии им. Маймонида.

Лауреат нескольких фестивалей, в том числе Грушинского фестиваля авторской песни. Участник различных литературных, музыкальных и литературно-музыкальных мероприятий и проектов, в том числе фестиваля «Сотворение мира» (2010). Постоянный участник фестиваля «Даждь» с 2001 года, участник фестиваля «Как бы фест». Неоднократный хэдлайнер арт-фестиваля Baikal-live (Байкал, Иркутск). В 2004 году написал музыку к спектаклю «Два ангела» (пьеса Александра Минаева по рассказам Андрея Платонова).

Дискография 
 2004 — Два ангела (музыка и песни к спектаклю)
 2005 — Выходи на улицу
 2008 — Предполётная (Павел Фахртдинов Сотоварищи)
 2009 — ПовтВоренье
 2011 — Долго в воде, потом раз — и выныриваешь! (Павел Фахртдинов Сотоварищи)
 2013 — Формация (Павел Фахртдинов и Jazzband Jim Beam)
 2015 — XYZ (в рамках Проекта ХБ)
 2017 — Родина (в рамках Проекта ХБ)
 2018 — Время хайпа (в рамках Проекта ХБ)
 2020 — Нет страха
 2022 — Песни Эдгара По (в рамках Проекта ХБ)

Достижения 
Павел Фахртдинов — лауреат XXX Грушинского фестиваля (2003) в номинации «Исполнители», а также IV Международного фестиваля авторской песни «Петербургский аккорд — 2002» в номинации «Исполнители-солисты», фестиваля «Второй канал» (2006) в номинации «Поэзия». Квартет «Необарды», участником которого является Павел, — обладатель международной литературно-музыкальной премии «Звёздный билет» в номинации «Музыка» (Аксёнов-фест, 2021).

Сотрудничество с другими исполнителями 
В 2013 году в Иркутске, после выступления на фестивале Baikal-live, совместно с Олегом Медведевым и Михаилом Башаковым был записан , в память Иркутскому исполнителю Руслану Бажину (автору текста песни).

В 2011 году организовал группу «Проект ХБ» совместно с Алексеем Вдовиным и Максимом Демидовым, позже к группе присоединился Дмитрий Дубров (Plotnik82).

Во время пандемии COVID-19 в 2020 году начал выступать квартетом с Ромарио (Романом Луговых), Павлом Пиковским и Василием Уриевским — через некоторое время ансамбль стал называться «Необарды». Ансамбль — участник и почётный гость российских фестивалей (Грушинский фестиваль, Ural Music Night), обладатель международной литературно-музыкальной премии «Звёздный билет» в номинации «Музыка» (Аксёнов-фест, 2021).

Примечания

Ссылки 
  // World Online Fest. 18 ноября 2020.

Содружество «Даждь»
Авторы-исполнители России
Лауреаты Грушинского фестиваля